Опус ( — «работа»):

 Музыкальное произведение в широком смысле — всякая музыкальная пьеса
 Произведение искусства, не имеющее определённых жанра, критерия, композиции, названия, девиза, подписи, темы или сюжета
 Опус (музыка) термин, использующийся для нумерации произведений композитора

Другие значения 
 Опус магнум — лучшая, наиболее успешная работа писателя, художника или композитора
 Роналд Опус — герой популярной мистификации, описания гипотетического юридического казуса
 «Опус» — советский вокально-инструментальный ансамбль из Риги
 Опус Деи — персональная прелатура Католической церкви
 Опус — античный греческий город
 «Опус» — манга Сатоси Кона

См. также

Примечания